NOV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Huambo-Albano Machado, Huambo, Angola
 NOV – codice identificativo del DME e dell'NDB di Novara, radioassistenze per la navigazione aerea
 nov – codice ISO 639-3 della lingua novial